Por Talheim podes estar a procura de:

 Talheim (Tuttlingen)
 Talheim (Heilbronn)

Desambiguação